Sitio de Valencia o asedio de Valencia puede referirse a:

Sitio de Valencia distintos asedios a la ciudad de Valencia, actual España
Sitio de Valencia (1092-1094)
Sitio de Valencia (siglo XIII).
Sitio de Valencia (1363), uno de los episodios de la Guerra de los dos Pedros.
Asedio de Valencia (1364), uno de los episodios de la Guerra de los dos Pedros.
Sitios de Valencia (Guerra de la Independencia Española), asedio a la ciudad de Valencia durante la Guerra de la Independencia Española.

 Asedio de Valencia (Venezuela), corto sitio en 1814 por las fuerzas de José Ceballos.